Dit is een lijst van restaurants in de provincies Groningen, Friesland en Flevoland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Geen

1 ster 
 Frouckje State (Ryptsjerk, Friesland)
 De Heeren van Harinxma (Beetsterzwaag, Friesland)
 Le Mérinos d'Or (Groningen, Groningen)
 Muller (Groningen, Groningen)
 Herberg Onder de Linden (Aduard, Groningen)
 Schathoes Verhildersum (Leens, Groningen)
 Sonoy (Emmeloord, Flevoland)

Kaart 

Michelinster